

Bassin de

Bassin de

Notes et références 

Relais
Quatre nages